Mokhtar (arabe mukhtâr : « choisi ») est un prénom masculin arabe. Le même sens de base a donné le titre mukhtar, qui désigne un maire de village au Proche-Orient. En turc, le prénom et le titre sont écrits Muhtar (muhtar).

Variantes du prénom 
 Mokhtaria ; qui en est la forme féminine.

Comme prénom de personne 
 Mokhtar Latiri (1926-2007) est un haut fonctionnaire tunisien.
 Mokhtar Dhouib (1952- ) est un footballeur tunisien.
 Mokhtar Arribi (1924-1989 ) est un footballeur français.
 Mokhtar Belmokhtar (1972- 2015) est un chef djihadiste algérien.

Comme titre 
 Omar Al Mokhtar

Autres 
 Mokhtar est un film tunisien sorti en 1968.

Notes et références 

Homonymie de prénom
Prénom masculin